Lista oryginalnych seriali HBO – zestawienie seriali telewizyjnych wyprodukowanych na zlecenie amerykańskiej stacji telewizyjnej HBO i wyemitowanych przez nią po raz pierwszy na terenie Stanów Zjednoczonych. Lista zawiera informacje o liczbach odcinków oraz datach premier pierwszych i ostatnich odcinków.

Lista

Zobacz też 
 Lista oryginalnych seriali HBO Max

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Zakładka seriali oryginalnych na stronie internetowej HBO 

 
HBO
HBO
WarnerMedia